Соревнования по хоккею на траве среди женских команд на XXVII летней Универсиаде в Казани проходили с 7 по 15 июля 2013 года с участием команд из 4 стран.

На предварительном этапе сборные играли внутри группы по системе «каждый с каждым» (в один круг). По результатам матчей группового этапа команды, занявшие 1-е и 2-е места, разыграли в финальном матче золотую и серебряную медали. Команды, занявшие в группах 3-е и 4 места, сыграли матч за бронзовую медаль. Все матчи проходили в казанском Центре хоккея на траве. Чемпионами Универсиады стала сборная команда Южной Кореи.

Групповой раунд

Финальный раунд

Матч за бронзовую медаль

Матч за золотую медаль

Финальное положение команд

См. также 
 Хоккей на траве на летней Универсиаде 2013 (мужчины)

Примечания 

Хоккей на траве на летней Универсиаде 2013
2013 год в хоккее на траве